El nombre Birdman puede hacer referencia a: 

 Birdman, cantante estadounidense.
 Birdman, canción de la banda británica Ride.
 Birdman y el trío galaxia, personajes de ficción creados por el dibujante de cómics Alex Toth. Una serie de animación de 1967 producida por Hanna-Barbera.
 Birdman, película dirigida por Alejandro González Iñárritu y ganadora del Óscar